IAEA steht für:
 Internationale Atomenergie-Organisation, englisch International Atomic Energy Agency
 Internationale Allianz für Kunst und Unterhaltung, englisch International Arts and Entertainment Alliance

Abkürzung